

Майтубек — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Майтубек — село, Майський район, Павлодарська область